Pseudotrapelus — африкансько-азійський рід агамідових ящірок.

Види 
Види:
 Pseudotrapelus aqabensis 
 Pseudotrapelus chlodnickii 
 Pseudotrapelus dhofarensis 
 Pseudotrapelus jensvindumi 
 Pseudotrapelus neumanni 
 Pseudotrapelus sinaitus

Примітки

Література 
  (1843). Systema Reptilium, Fasciculus Primus, Amblyglossae. Vienna: Braumüller & Seidel. 106 pp. + indices. (Acanthocercus, new genus, p. 84). (in Latin).
  (2008): Animal Diversity Web - Genus Acanthocercus. Retrieved 2008-MAR-20.

Роди плазунів
Агамові